Schrapfberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schrapfberg (Gemeinde Bärnbach), Streusiedlung in der Stadtgemeinde Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Schrapfberg (Grazer Bergland),  hoher Berg im westlichen Grazer Bergland bei Bärnbach, Bezirk Voitsberg, Steiermark